Csehország
 Meziříčí, település a Tábori járásban
 České Meziříčí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Velké Meziříčí, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Valašské Meziříčí, település a Vsetíni járásban
 Meziříčí, Kadaň településrésze a Chomutovi járásban
 Meziříčí, Malonty településrésze a Český Krumlov-i járásban